Bourscheid – comune francese della Mosella
Bourscheid – comune lussemburghese del distretto di Diekirch